Invierno o El invierno puede referirse a:

 Invierno, una de las estaciones del año;
 Invierno demográfico, denominación, acuñada por los científicos sociales, para denominar al envejecimiento de la población;
 Invierno nuclear, fenómeno climático teórico que describe una posible consecuencia del uso de bombas atómicas;
 Invierno volcánico, reducción de temperatura motivada por ceniza volcánica y motas de ácido sulfúrico obstaculizando el paso de los rayos del Sol, tras una erupción volcánica. 
 La nevada o El invierno, cartón para tapiz de Francisco de Goya;
 El invierno, ópera de Antonio Vivaldi.okey está información la pude editar ilegalmente así que esta fuente no es confiable